User-created content
 Universal Copyright Convention
 Zjednoczony Kościół Chrystusa (ang. United Church of Christ)

Zobacz też 
 UCC/EAN-128